Алекса́ндр Чернышёв: Чернышёв, Александр Алексеевич (1882—1940) — инженер-электротехник, изобретатель, учёный, академик АН СССР.
 Чернышёв, Александр Викторович (род. 1979) — Герой Российской Федерации.
 Чернышёв, Александр Иванович (1786—1857) — военный министр, председатель Государственного совета.
 Чернышёв, Александр Иванович (1925—1991) — советский партийный деятель.
 Чернышёв, Александр Кондратьевич (1912—1940) — участник Советско-финской войны, Герой Советского Союза.
 Чернышёв, Александр Константинович (род. 1945) — российский физик-теоретик, член-корреспондент РАН.

См. также 
 Чернышов, Александр